Дудинский Денис Игоревич (род. , , Беларусь) — белорусский телеведущий, корреспондент, шоумен, актёр, фронтмен группы «DaVinci», а также путешественник и туристический гид.

Биография 
Дед Дениса Дудинского, Фёдор Фёдорович Дудинский, был генерал-майором, заместителем командующего артиллерией Белорусского военного округа.

Сам Денис с детства занимался спортом: легкой атлетикой и большим теннисом. Неоднократно становился чемпионом спортивных соревнований по городу и стране.

Увлекался литературой о путешествиях и географией.

8 июня 2021 года Денис Дудинский вместе со своей женой Екатериной Раецкой уехал по политическим причинам из Беларуси на Украину.

Образование 
Денис Дудинский окончил Минский государственный лингвистический университет по специальности преподаватель английского и итальянского языков. Будучи студентом, являлся участником и артистом юмористического театра «Ай-Да».

Радио и телевизионная карьера

Радио 
Первое появление Дудинского в медиапространстве состоялось именно на радио, куда его приглашали озвучивать рекламные ролики на иностранных языках. Позже Денису предложили вести ночные эфиры программы «Пижама-пати» на «Радиус FM». Именно на радио Дудинский познакомился с телевизионными режиссёрами, которые предложили попробовать себя в телеэфире.

Телевидение 
с 2005 года — ведущий утреннего шоу «Добрай раніцы, Беларусь!», выходящего на телеканале Беларусь 1 в прямом эфире;

с 2006 года — постоянный ведущий Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске ;

2006 — официальный комментатор Евровидение-2006 от Беларуси;

2008 — ведущий телешоу «Великолепная семерка» телеканала «ЛАД»  

2008 — ведущий телепрограммы «Ваше лото»;

2009—2010 — ведущий проекта «Песня года 2009» на телеканале «Россия» с Анжеликой Агурбаш, Лерой Кудрявцевой, Сергеем Лазаревым;

2011 — ведущий вечернего шоу «Место встречи» на Беларусь 1;

с 2012 до 2015 года — ведущий финала национального отбора на «Евровидение» от Беларуси;

2015—2016 — ведущий программы о путешествиях «Турист» на Беларусь 2

2018 — ведущий Церемонии открытия конкурса «Детского Евровидения — 2018», ведущий пресс-конференций проекта.

В июле 2020 года был уволен с белорусского телевидения и отлучён от ведения Славянского базара вместе с Катериной Раецкой после записи в социальных сетях о бессмысленности задержаний людей, стоявших в очереди в магазин сувениров «». 12 августа 2020 года вместе с другими уволенными ранее сотрудниками Белтелерадиокомпании организовал акцию протеста у здания телевидения против цензуры.

С марта 2022 года — корреспондент телеканала «Белсат» на территории Украины.

Музыкальная карьера

Группа «DaVinci» 
Группа «DaVinci» родилась в сентябре 2005 года после съёмок «Добрай раніцы Беларусь».

" В «Добрай раніцы, Беларусь!» и ко мне в гости пришел композитор Леонид Ширин. И, стоя после эфира в курилке, я поинтересовался: «Леонид, когда-то в институте я пел в хоре. Может там песенка какая-то у вас есть. Я работаю на радио, у меня много друзей-музыкантов, певцов, а я как-то так вот и не знаю, каков он — процесс создания песни. С самого начала: от общения с композитором, написания текста и до полной записи в студии, возможно, и до съемки клипа».

Белорусская группа с итальянским стилем под названием «DaVinci». Первые несколько лет группа работала в непостоянном составе и сотрудничала с разными бэк-вокалистками, вскоре в коллективе постоянную работу начала Ольга Рыжикова, а в 2015 году к коллективу присоединилась вокалистка с профессиональным образованием в сфере культуры, продюсер Катерина Раецкая. За десять лет существования группа записала более двух десятков песен, выпустила студийный альбом, при этом сняв десяток видеоклипов, и даже проехала большим гастрольным туром и не только по белорусским городам и странам ближнего зарубежья, но и обрела своего постоянного зрителя и слушателя в Италии. В 2015 году группа «DaVinci» приступила к работе в обновленном составe, немного изменив общий стиль и работая над новым звучанием. «DaVinci» — это, только живое звучание гитары и певческих голосов, авторский материал, то всегда эффектное трио, сбалансированное по стилю и возрасту, рассчитанное на вкусы широкой аудитории.

Состав группы:

Денис Дудинский — вокалист и тексты;

Катерина Раецкая — женский вокал;

Леонид Ширин — композитор, аранжировщик, гитара.

В 2017 году на церемонии закрытия «Славянского Базара», группа «DaVinci» выступила с экс-солистом Bad Boys Blue Кевином МакКоем.

Фильмография 
 2005 — «КАМЕНСКАЯ 5» Каменская (телесериал)
 2008 — «Стая»
 2007 — «Идеальная жена»
 2010 — «Журов 2» Журов (телесериал)
 2010 — «От сердца к сердцу»
 2010 — «Капитан Гордеев»
 2011 — «Семейный детектив»
 2012 — «Продается кошка»

Озвучивание 
 2011 — «Рыжик в Зазеркалье»
 2016 — «Звезды седьмого неба»

Работа в театре 
 2019 — «Дракон», роль Ланселота. Современный художественный театр, Минск.
 2019 — «Чайка», роль Тригорина. Современный художественный театр, Минск.

Лицо кампании «Касается даже тех, кого не касается» 
Общественный деятель с 2015 года Денис Дудинский лицо информационно-образовательной кампании по добровольному тестированию на ВИЧ «Касается даже тех, кого не касается» ЮНЭЙДС в Беларуси.

Цель кампании — привлечь внимание людей, которые могут быть инфицированы, но не знают об этом, и считают, что это их не касается. Своевременно сдав тест на ВИЧ, в случае положительного ответа, человек может получить необходимую медицинскую помощь, и тем самым остановить распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа в Беларуси.

Лицами кампании «Касается даже тех, кого не касается» в Беларуси стали Посол доброй воли Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в Беларуси Светлана Боровская, Посол доброй воли Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Владимир Пугач и телеведущий Дмитрий Бочков, Денис Дудинский, Екатерина Раецкая, Юрий Ващук, Ольга Рыжикова.

Семья 
В августе 2017 года Денис Дудинский женился на своей соведущей по «Славянскому Базару», солистке группы «ДаВинчи», продюсере Катерине Раецкой.

Медовый месяц артисты вместе провели на Мадагаскаре.

Примечания

Ссылки 
 Дудинский — сутки на Окрестина, туризм в Гондурасе и Беларусь будущего  // Onliner Belarus. 18 сентября 2020. (Интервью)

Телеведущие Белоруссии
Телеведущие канала «Россия-1»
Выпускники Минского лингвистического университета